Částkov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Částkov (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Částkov (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar